

Sigle 
 Radiotelegrafista  – operatore radio su navi o aerei (marconista)
 Radioterapia  – terapia consistente nell'utilizzo di radiazioni ionizzanti
 Real-time  – tempo reale

TV 
 Russia Today  – canale radiotelevisivo all news in lingua inglese della Federazione Russa
 RT Rotocalco Televisivo  – rotocalco televisivo italiano condotto da Enzo Biagi

Mineralogia 
 Rt – abbreviazione di rutilo

Epidemiologia 
 Rt – numero di riproduzione netto al tempo t

Codici 
 RT – codice ISO 3166-2:BI di Rutana (Burundi)

Sport 
 RT – abbreviazione di right tackle, ruolo utilizzato nel football americano

Aziende 
 RT – Riviera Trasporti (Italia)

Altro 
 Rt – abbreviazione di Libro di Rut
 RT – sigla automobilistica internazionale del Togo
 RT – targa automobilistica di Reutlingen (Germania)
 RT – targa automobilistica di Tarnobrzeg (Polonia)

Note